Тинахас ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 46,56 км². Население — 330 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Куэнки